Öhquist ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Öhquist (1891–1971), finnischer Generalleutnant
 Johannes Öhquist (1861–1949), finnischer Kunsthistoriker und Schriftsteller, Vater des vorigen
 Rita Öhquist, geb. Winter (1884–1968), deutsche Übersetzerin, Ehefrau des vorigen